Essandoh ist der Familienname folgender Personen:

 Ato Essandoh (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Roy Essandoh (* 1976), nordirischer Fußballspieler